Love Birds bezeichnet zwei Filme:

 Love Birds – Ente gut, alles gut!, ein neuseeländischer Film aus dem Jahre 2011
 You Stupid Man, im Original Love Birds, Love Birds – Liebe auf den zweiten Blick, ist ein amerikanisch-deutscher Film aus dem Jahre 2002

Die Unzertrennliche werden als Lovebirds bezeichnet.